Municipio de Menallen puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Menallen (condado de Adams, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Menallen (condado de Fayette, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Fayette.